Дисциплина појединачно на 20 км у мушкој конкуренцији на 5. Светском првенству у биатлону 1963. одржана је 3. фебруара у Зефелду (Аустрија). 

Светски првак у биатлону на последњем Светском првенству 1962. у Хеменлини, совјетски биатлонац Владимир Меланин одбранио је титулу.

Земље учеснице 
Учествовало је 47 биатлонаца из 11 земаља.

Резултати 
Сваки промашај доносио је на укупно време две минуте казне.

Биланс медаља у дисциплини појединачно за мушкарце после 5. Светског првенства у биатлону 1958—1963.

Биланс медаља. после 5. СП 1958—63.

Вишеструки освајачи медаља после 5. СП у биатлону 1958—63. 
У овој табели су сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце 

Светско првенство у биатлону 1963.